Molly is een vrouwelijke voornaam. Bijzondere betekenissen zijn:

Films 
Lovin' Molly
Molly (1951)
Molly (1983)
Molly (1999)
Molly (2017)

Muziek 
Molly (band)
Metal Molly
Skinny Molly
Flogging Molly

Overig 
Amerikaans slang voor MDMA (ecstasy) in poeder- of kristallijne vorm